Duloe – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Duloe – miejscowość w Kornwalii (Anglia)